Florianu:
 familiei Florianu din Racovița
 Aurel Florianu
 Dionisie Florianu

Vezi și 
 Florin (prenume)

Nume de familie românești